Nudo – non coperto da vestiti

Arte 
Nudo – dipinto di Henri Matisse
Nudi – dipinto di Erzsébet Korb

Geografia 
 Nudo (Golac) – isolotto dell'arcipelago zaratino a nord dell'isola Lunga in Croazia
 Nudo – località frazione di Nikšić in Montenegro
 Monte Nudo (1235 m) – uno tra i maggiori rilievi prealpini della provincia di Varese in Italia
 Col Nudo (2472 m) – montagna più alta delle Prealpi Venete e della catena dell'Alpago in Italia
 Crep Nudo (2207 m) – montagna dell'Alpago in provincia di Belluno in Italia

Musica 
 Nudi – album di Eduardo De Crescenzo del 1987
 Nudo – album di Francesco Baccini del 1993
 Nudo – album dei Banco del Mutuo Soccorso del 1997

Personaggi 
Nudo – prefetto navale, del proconsole di Bitinia Marco Aurelio Cotta, durante la terza guerra mitridatica.
Walter Nudo – attore italiano.

Note

Pagine correlate 
 Naked